Новотроицкое () — село,
Новонадеждинский сельский совет,
Близнюковский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6320684607. Население по переписи 2001 г. составляет 78 (36/42 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Новотроицкое находится в 5-и км от села Новонадежнино, примыкает к селу Приволье.
Село расположено в неглубокой балке, на которой сделано несколько запруд.

История 
 1795 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Близнюковского района